

Lokalizacje

Austria 
 Weilbach – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Ried im Innkreis

Niemcy 
 Weilbach – dzielnica Flörsheim am Main
 Weilbach – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Miltenberg
 Weilbach – rzeka, dopływ Menu
 Weilbach – rzeka, dopływ Mud